Der Singelloop Utrecht ist ein Volks- und Straßenlauf über 10 km in Utrecht. Er wurde 1925 zum ersten Mal ausgetragen und fand 2010 zum 60. Mal statt. Somit ist er der älteste Straßenlauf der Niederlande. Organisator ist die Athletic Sports Exhibition Company (ASEC).

Strecke 
Start und Ziel befinden sich in der Nähe des Maliesingel und des Lepelenburg-Parks. Von dort geht es im Uhrzeigersinn um den Stadtkern von Utrecht an den Stadtkanälen („singels“) entlang und durch den Wilhelminapark.

Geschichte 
Der erfolgreichste Athlet der frühen Jahre war Jan Zeegers, der viermal gewann. Nur Klaas Lok konnte mit fünf Siegen häufiger triumphieren. 2010 stellte Leonard Patrick Komon mit 26:44 min einen Weltrekord im 10-km-Straßenlauf auf.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 26:44 min, Leonard Patrick Komon (KEN), 2010 (Weltrekord)
 Frauen: 30:51 min, Eva Cherono (KEN), 2019

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Utrecht
Gegründet 1925